Пе́рвый Новомиха́лковский прое́зд — улица на севере Москвы в районе Коптево Северного административного округа между Большой Академической улицей и улицей Генерала Рычагова.

Происхождение названия 
Улица возникла в 1923 году и называлась Новопроектированная улица, в 1955 году получила нынешнее название. Все четыре Новомихалковских проезда (2-й Новомихалковский проезд не сохранился) названы как новые по отношению к ближней Михалковской улице.

Описание 
1-й Новомихалковский проезд начинается от улицы Генерала Рычагова, проходит на восток параллельно Михалковской улице, выходит на Большую Академическую улицу напротив улицы Прянишникова.

Примечательные здания 
 № 2, корпус 1 — 26-этажный монолитный жилой дом (2004).

Фотогалерея

См. также 
 3-й Новомихалковский проезд
 4-й Новомихалковский проезд

Примечания

Ссылки 
 Вострышев М. И. Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2010. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0.
 ОМК УМ 1-й Новомихалковский проезд
 Список организаций, находящихся на 1-м Новомихалковском проезде.